Merbold steht für:
 Ulf Merbold (* 1941), deutscher Astronaut
 (10972) Merbold, Asteroid des Hauptgürtels